

Реддік — місто, штат Флорида
 Реддік — селище, штат Іллінойс

Особи 
 Ленс Реддік (англ. Lance Reddick, нар. 31 грудня 1962, Балтімор, Меріленд) — американський актор театру і кіно.